Slovo Apophis může označovat:
 Apophis (planetka)
 Apophis – egyptský bůh Apop
 Apophis (goa'uld) – fiktivní postava ze seriálu Hvězdná brána